Mentha ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Mentha (* 1955), Schweizer Sänger, Theaterregisseur und -intendant
 Luc Mentha (* 1952), Schweizer Politiker

Mentha als Pflanzenname steht für:
 die Gattung Minzen

Siehe auch:
 (1078) Mentha – ein Asteroid des Hauptgürtels